UP је скраћеница која се састоји од слова U и P. Може да се односи на:
Портландски универзитет (University of Portland) 
Преторијски универзитет (University of Pretoria) 
Пољску политичку партију Унија Рада (Unia Pracy)
Скраћеница за Индијску државу Uttar Pradesh